Calayan (Cagayan), een gemeente in de Filipijnse provincie Cagayan;
 Calayan (eiland), een eiland in de Filipijnse gemeente Calayan.